Tsjechisch curlingteam (mannen)
Tsjechisch curlingteam (vrouwen)
Tsjechisch curlingteam (gemengd)
Tsjechisch curlingteam (gemengddubbel)